Santeufemiesi – abitanti di Sant'Eufemia (Tricase)
Santeufemiesi – abitanti di Sant'Eufemia Lamezia
Santeufemiesi – abitanti di Sant'Eufemia a Maiella